Волоколамский кремль — архитектурный ансамбль в городе Волоколамске Московской области России, памятник культуры, истории и архитектуры. Кремль включает в себя Воскресенский собор (XV век), Никольский собор (XIX век), колокольню в пять ярусов (XVIII век) с оградой конца XIX — начала XX века. Расположен на территории Волоколамского городища на городском валу.

Городище древнего Волока Ламского расположено на холме на берегу реки Городни, правого притока реки Ламы. Округлая площадка поселения обнесена по периметру валом и возвышается над окружающей местностью на 10—17 м. При обследованиях зафиксированы отложения древнерусского (XII—XVII веков) и более раннего времени (V—IV веков до н. э.). Деревянные укрепления были возведены, по-видимому, в XII веке. Однако существует мнение о постройке Волоколамска в начале XI века Ярославом Мудрым, основанное на поздних местных преданиях.

Воскресенский собор — однокупольный четырёхстолпный храм, построенный из белого камня в конце XV века. С XVII века верхняя часть собора перестраивалась несколько раз. Последнее значительное изменение произошло в 1899 году, когда был изменён фасад южной стороны и пристроен придел. Собор был закрыт в 1930 году. В 1960-е годы восстановлен, однако богослужения возобновлены лишь в начале 1990-х.

Никольский собор построен в 1853—1862 годах и посвящён памяти погибших в Крымской войне. Сегодня в храме размещаются фонды Волоколамского историко-архитектурного музея.

Колокольня в пять ярусов строилась с XVIII века, но дважды значительно перестраивалась, последний раз в XIX веке.

В начале XIX века возведен комплекс зданий Присутственные места

В 1880-е гг. была завершена резная ограда соборного комплекса с декоративными угловыми башнями. В начале XX века ограда была незначительно изменена.

В 1988—1990 гг. на восточной стороне вала археологическая экспедиция МГУ обнаружила следы деревянного заполота — забора кремля.

Примечания 

Памятники архитектуры Московской области
Здания и сооружения Волоколамска
Кремли
Крепости Московской области
Городища Московской области